Хребтов — фамилия. Известные носители:

 Хребтов, Аристоклий Александрович (1876—1944) — русский советский агроном, ботаник, специалист по сорной растительности.
 Хребтов, Фёдор Ефимович (1907—1984) — Герой Советского Союза.